Musala (islam)
Musala (planinski vrh)
Logor Musala u Konjicu, logora Armije BiH za Hrvate i Srbe 
Musala (Banja Luka)
Musala (Kamengrad) kod Sanskog Mosta
Musala (Mostar)
Harem Musala, Bosanska Gradiška